Fatty's Faithful Fido é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1915, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Minta Durfee
Al St. John
Joe Bordeaux
Glen Cavender
Charley Chase
Luke the Dog
Ted Edwards
Frank Hayes
Charles Lakin 
Leo White

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910